Die Abkürzung NVB steht für:

 Nationale Volks Beweging rechtsextreme niederländische Partei
 Nationales Versicherungsbüro Schweiz
 Nederlandse Vereniging van Banken (Niederländischer Bankenverband)
 Nederlandsche Voetbalbond, seit 1929 Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
 Nichtveranlagungsbescheinigung
 Niebüller Verkehrsbetriebe GmbH
 Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH

NVB